En la mitología griega, Aristómaco. (griego antiguo: Ἀριστόμαχος) puede referirse a los siguientes personajes:

 Aristómaco, uno de los heráclidas, un bisnieto de Héracles. Fue hijo de Cleodeo y nieto de Hilo; condujo el cuarto ataque para capturar Micenas y falló. Es el padre de Témeno, Cresfontes y Aristodemo.
 Aristómaco, Uno de los hijos de Tálao. Fue padre de Hipomedonte.
 Aristómaco, uno de los pretendientes de Hipodamía antes de casarse con Pélope. Fue muerto por Enómao.
 Aristómaco, un héroe sanador a quien se rendía culto en varios lugares del Ática, como Maratón o Ramnunte.

Referencias

Enlaces externos